Меловы́е сте́пи с карага́ной — памятник природы, занесён в соответствующий кадастр как ООПТ Ульяновской области

Описание 

Ярко выраженная степь со следами бывшего леса. Скорее всего, здесь были сосново-дубовые леса с меловыми участками. Виды мигрировали с этой территории, и лес превратился в степь. В начале XXI века в степи богатый состав флоры.

Общая площадь 2 га.

Выгон и выпас скота ограничен.

Для научной работы нет целевого финансирования.

Основания для создания ООПТ и её значимость 
Имеется природный комплекс хорошей сохранности.

Перечень основных объектов охраны 

Перегнойно-карбонатные слабооподзоленные почвы с супесчаным мелкозёмом.

Ссылки 
 Экологический атлас Ульяновской области

Памятники природы Ульяновской области